Luciano Vianna (Marataízes, 22 de julho de 1964), é um ator brasileiro.

Filmografia

Televisão

Ligações externas 
 https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/2022/candidatos/es/deputado-estadual/ator-luciano-vianna/22007/
 

Naturais de Marataízes
Atores do Espírito Santo